Чжужун () — божество огня в китайской мифологии и китайской народной религии.
 «Чжужун» () — китайский шестиколёсный марсоход совершивший посадку в 2021 году.